Cheba peut désigner :
 Cheba Louisa, comédie française de 2013 ;
 Cheba Maria, chanteuse originaire du Maroc ;
 Cheba ou Chaba Zahouania (1959-), chanteuse algérienne de raï ;
 Cheba et Gouragué, ancien awraja de la province du Shewa, en Éthiopie.

Voir aussi : Chaba.